Mollia är ett släkte av mossdjur. Mollia ingår i familjen Microporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Mollia